Шпигельберг () — многозначный термин.

 Шпигельберг — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Шпигельберг, Вильгельм (1870—1930) — немецкий египтолог, профессор Страсбургского университета.
 Шпигельберг, Отто (1830—1881) — акушер и гинеколог, профессор Фрейбургского университета.

См. также 
 Шпигельбург